Literärische Gesellschaft steht für folgende Gelehrtengesellschaften:
 Ehstländische Literärische Gesellschaft zur Erforschung der estnischen und livländischen Geschichte
 Felliner Literärische Gesellschaft mit historischer Ausrichtung
 Lettisch-Literärische Gesellschaft mit Sitz in Mitau und Riga, zur Förderung der lettischen Sprache und Kultur

Siehe auch:
 Literärisch-praktische Bürgerverbindung mit Sitz in Riga